Camina Conmigo “私と一緒に歩“ es un videojuego de Nintendo sacado exclusivamente para Japón. Relacionado con Nintendo DS y, al cuadragésimo día de uso, te pueden entregar un premio con el número 40, de bronce, a los 100 días jugados, un accesorio de jardín de plata con el número 100 con estrellas alrededor, y a los 500, un mueble de toda pared con dos trofeos estirados como columnas al techo y un gran 500 en medio, color oro.
A partir del quintocentésimo día, en el milésimo y milésimo quintocentésimo, te ascienden la casa, y en el día 5000, puedes morir o jubilarte. (Antes de hacerlo crearás el personaje Mii que continuará tu historia en “Camina Conmigo”). Si te jubilas, el juego manejerá tu Mii, y te le encontrarás paseando. Tendrá arrugas, el pelo canoso y en caso de ser hombre en el juego, vello facial. Si mueres, el cementerio se desbloqueará (parcela D-7) y sólo abrirá sus puertas si tu personaje a causa de una pesadilla se siente triste y si has recogido flores, 3 como mínimo para hacer un ramo, y ahí podrás entrar. El juego tuvo mucha fama en su momento, pero solo 56 personas terminaron el juego en 12 años, cuando el juego fallaba cada vez más, y debido a su tardanza, (ya que los niveles sólo daban dinero y diamantes inusuales) y todo se conseguía según el tiempo de juego, el juego dejó de venderse al mes de su primera actualización. Fueron un año, 7 meses y 9 días de venta.